Barlais ist der Familienname von:

Amalrich Barlais († 1253), Baron im Königreich Zypern
Wilhelm Barlais (vor 1262–um 1305), Herr von Beirut im Königreich Jerusalem